

Angleterre 
 Forest Hill, district de Londres

Australie 
 Forest Hill, une banlieue de la Ville de Wagga Wagga

Canada 
 Forest Hill, quartier huppé de la ville de Toronto, en Ontario.

États-Unis 
 Forest Hills, à Jamaica Plain, quartier de Boston. C'est là que se trouve le cimetière de Forest Hills.
 Forest Hills, un quartier du Queens à New York.
 Forest Hills, Washington, D.C.
 Forest Hills, Kentucky
 Forest Hills, Michigan
 Forest Hills, Pennsylvanie
 Forest Hills, Caroline du Nord
 Forest Hills, Tennessee
 Forest Hills, Floride

Plusieurs écoles américaines portent aussi ce nom.

France 
 Forest Hill est le nom d'un groupe de gestion d'installations sportives en Île-de-France.